

Lokalizacje

Niemcy 
 Blankenbach – dzielnica Sontry
 Blankenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Blankenbach – rzeka, dopływ Kahl